Фёлькнер () — немецкая фамилия.

Известные представители:
 Фёлькнер, Бенно (1900—1974) — немецкий писатель.
 Фелькнер, Владимир (Вольдемар-Густав) Иванович (1805—1871) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.
 Фёлькнер, Вольфганг (род. 1933) — немецкий инженер и педагог.
 Фёлькнер, Ганс (1928—2002) — участник Сопротивления, агент спецслужб ГДР.
 Фёлькнер, Ирис (род. 1960) — немецкая гребчиха.
 Фёлькнер, Кэте (1906—1943) — участница Сопротивления.
 Фелькнер, Николай Александрович (1817—1878) — горный инженер, генерал-майор, начальник Олонецких горных заводов, тайный советник.
 Фёлькнер, Пауль, органный мастер.
 
 Фёлькнер, Флорис (род. 1976) — немецкий хоккеист.
 Фёлькнер, Христиан Фридрих (1831—1905) — органный мастер.

Примечания